Das ASB Classic 2014 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Damen in Auckland. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2014. Das Turnier fand vom 28. Dezember 2013 bis zum 4. Januar 2014 parallel zu den Turnieren in Shenzhen und Brisbane statt.

Titelverteidigerin im Einzel ist Agnieszka Radwańska und im Doppel die Paarung Cara Black / Anastasia Rodionova. Den ersten Titel der WTA-Tour 2014 sicherte sich die Serbin Ana Ivanović im Finale gegen die Amerikanerin Venus Williams. Im Doppel gewann die ungesetzte Paarung Sharon Fichman / Maria Sanchez gegen die an Position drei gesetzten Lucie Hradecká / Michaëlla Krajicek.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die ASB Classic 2014 fand vom 28. bis zum 30. Dezember 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Auckland